Беничембла (,  Benigembla (Alicante).) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 18,45 км². Население — 580 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice de Estadística Municipal de Benigembla
 Benigembla en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 La Vall de Pop 
 La Vall de Pop en la Marina Alta 

Муниципалитеты Аликанте